Trojaner bezeichnet:

 die Bewohner des antiken Troja
 Trojanisches Pferd (Computerprogramm), ein Schadprogramm in der EDV
 Trojaner (Astronomie), Asteroiden, die einen Planeten begleiten

Trojaner, Die Trojaner, Werktitel:
 Les Troyens (französisch für Die Trojaner), Oper von Hector Berlioz
 Zwischenfall in Benderath, deutscher Film von János Veiczi  (1956, Arbeitstitel nach dem Schauspiel Trojaner von Curt Corrinth)

Siehe auch:
 Troja (Begriffsklärung)
 Trojan
 Trojanisches Pferd (Begriffsklärung)
 Trojanischer Krieg
 Trojanow